A52 kan avse

 A52 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A52 (motorväg, Frankrike)
 A52 (motorväg, Schweiz)
 A52 (motorväg, Tyskland)